El nombre Luo Xiaojuan puede referirse a las siguientes personas:

Luo Xiaojuan, esgrimidora china;
Luo Xiaojuan, luchadora china.